Ardant je priimek več oseb:
 Charles-Pierre-Martial Ardant du Picq, francoski general
 Fanny Ardant, francoska igralka